Cordovilla, commune de la province de Salamanque dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne.
 Cordovilla, village situé dans la commune de Cendea de Galar dans la Communauté forale de Navarre, en Espagne.
 Cordovilla la Real, commune de la province de Palencia, dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne.

Homonymie